Первый дивизион 1938/1939 — 39-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался в сентябре 1938 года и закончился в мае 1939 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1938/1939
Бельгия
Бельгия
1938 год в Бельгии
1939 год в Бельгии